Cappelli ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Cappelli (1859–1942), italienischer Archivar und Paläograf
 Antonio Cappelli (1818–1887), italienischer Historiker, Drucker und Bibliothekar, Vater von Adriano
 Antonio Cappelli (Politiker) (1849–1902), italienischer Politiker, Bruder von Raffaele
 Dante Cappelli (1866–1948), italienischer Schauspieler
 Giancarlo Cappelli (1912–unbekannt), italienischer Filmeditor
 Giulio Cappelli (1911–1995), italienischer Fußballspieler
 Louis W. Cappelli (1894–1966), US-amerikanischer Politiker
 Raffaele Cappelli (1848–1921), italienischer Politiker

Siehe auch:

 Capelli